Wildung ist der Familienname folgender Personen: 

 Dick Wildung (1921–2006), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Dietrich Wildung (* 1941), deutscher Ägyptologe 
 Fritz Wildung (1872–1954), deutscher Politiker und Sportfunktionär 

Wildung ist der Geburtsname von 

 Annemarie Renger (1919–2008), deutsche Politikerin und Tochter von Fritz Wildung

Siehe auch:
 Wildungen